Ernest Ansermet, direttore d'orchestra svizzero
 Auguste Ansermet
 Michel Ansermet, tiratore svizzero
 l'ansermetite